Aleš Dryml kan syfta på:

 Aleš Dryml, Sr., är en tjeckoslovakiska speedwayförare
 Aleš Dryml, Jr. (född 1979), är en tjeckisk speedwayförare